Вальдепеньяс () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 487,6 км². Население — 31370 человек (на 2010 год). Расстояние — 200 км до административного центра провинции.

Центр  (аппелласьона), которая со всех сторон окружена винодельческим регионом Ла-Манча. Хотя 65 % виноградников занято характерным для Ла-Манчи сортом айрен, Вальдепеньяс выделяется тем, что белый и чёрный виноград здесь обрабатываются в общих ёмкостях для получения «кларетов» (clarete), именуемых также aloque. В 2016 году в аппелласьоне было собрано 55,9 млн кг чёрного винограда и 43,2 млн кг белого винограда.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля